Bogdahnen ist der deutsche Name dreier ehemals im Kreis Niederung in Ostpreußen gelegener  Orte in der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Alt Bogdahnen, (1938 bis 1946: Altbolzfelde), untergegangener Ort im Rajon Slawsk 
 Erbfrei Bogdahnen (1928 bis 1946 Bolzfelde), seit 1946: Werchni Bisser (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk
 Neu Bogdahnen, (1938 bis 1946 Bolzhagen), ab 1946: Nischni Bisser, untergegangener Ort im Rajon Slawsk